Калининский поселковый совет или Калининский поссовет:
 Калининский поселковый совет — бывший поссовет в подчинении Краснодарскому горсовету в Краснодарском крае РСФСР/России.
 Калининский поселковый совет — поссовет в Великоалександровском районе Херсонской области УССР/Украины.